Клавулино́псис () — род грибов из семейства .

Биологическое описание 
Плодовые тела простые или разветвлённые, мясистые или восковатые, реже жестковатые, не ломкие, окрашены разнообразно. Цистиды отсутствуют. Базидии обычно четырёхспоровые. Споры округлой или эллиптической формы, обычно гладкие, реже бородавчатые или шиповатые, бесцветные, неамилоидные.

Произрастают на земле, реже являются сапротрофами.

Виды 
Род Клавулинопсис включает более 30 видов.

Литература

Ссылки 

Рогатиковые
Роды грибов